Koeman peut désigner :
 Martin Koeman (1938-2013), footballeur néerlandais, père des deux suivants ;
 Erwin Koeman (1961-), joueur puis entraîneur néerlandais de football ;
 Ronald Koeman (1963-), joueur puis entraîneur néerlandais de football.